FSW est un sigle qui peut faire référence à :
 Fanhui Shi Weixing, une série de satellites espions chinois ;
 , un jeu-vidéo d'action et de tactique en temps réel ;
 , une chaine de télévision sportive américaine rebaptisée  en 2005 ;
 , une chaine de télévision sportive canadienne.

FSW est un code qui peut faire référence à :
 .

Code